Kepa steht für:

 Mittagskogel (Karawanken), Berg bei Sankt Jakob im Rosental, Kärnten 
 Kepa (Insel), im Alor-Archipel, Indonesien 
 Kepa (Kem), Fluss zur Kem in der Republik Karelien, Russland
 Kepa (Fußballspieler) (Kepa Arrizabalaga Revuelta; * 1994), spanischer Fußballtorhüter
 Kepa Kaufhaus, deutsche Warenhauskette

Siehe auch:
 Kępa